Travale – frazione della Toscana
 Solfara Travale – miniera della Sicilia
 Elena da Travale – strega italiana